Chiril se poate referi la:

 Chiril, Suceava

 Sfântul Chiril

 Chiril al Alexandriei
 Chiril al Ierusalimului
 Patriarhul Chiril I al Moscovei

 Chiril Covalciuc
 Chiril de Salonic
 Chiril Iliașenco
 Chiril Lucinschi
 Chiril Lukaris
 Chiril Stratievschi
 Chiril Tricolici

Vezi și 
 Râul Chiril (dezambiguizare)

 Chirilă (nume de familie)
 Chirilov (nume de familie)
 Chirileni (dezambiguizare)
 Chirilovca (dezambiguizare)

 Chirileu, sat în județul Mureș